Okręty US Navy o nazwie "General Greene":
Pierwszy USRC "General Green" był kutrem celnym będącym w służbie w latach 1791-1797.
Drugi  był fregatą zbudowaną w 1799, która została zbudowana w 1799 i spalona w 1814

Zobacz też 
 - okręt podwodny typu James Madison
 USAV "MG Nathanael Greene" (LT 801) – holownik United States Army

General Greene